Dama pikowa – karta do gier karcianych.

 Literatura
 Dama pikowa – nowela Aleksandra Puszkina, na podstawie którego powstały opery, filmy, spektakle, balet i operetka

 Opery
 Dama pikowa – opera Jacques'a Fromentala Halévy'ego z 1850 roku
 Dama pikowa – opera Piotra Czajkowskiego z 1890 roku

 Operetka
 Dama pikowa – operetka Franza von Suppégo z 1862 roku, oryg. Die Kartenschlägerin

 Balet
 Dama pikowa – balet Rolanda Petita z około 1976 roku

 Teatr
 Dama pikowa – spektakl telewizyjny w reżyserii Piotra Fomienki z 1969 roku
 Dama pikowa – spektakl telewizyjny w reżyserii Piotra Fomienki z 1985 roku

 Filmy
 Dama pikowa – rosyjski film niemy w reżyserii Piotra Czardynina z 1910 roku
 Dama pikowa – rosyjski film niemy w reżyserii Jakowa Protazanowa z 1916 roku
 Dama pikowa – radziecki film w reżyserii Aleksandra Razumnego z 1927 roku
 Dama pikowa – francuski film w reżyserii Fiodora Ocepa, oryg. La Dame de pique z 1937 roku
 Dama pikowa – radziecki film w reżyserii Romana Tichomirowa z 1960 roku
 Dama pikowa – polski film w reżyserii Janusza Morgensterna z 1972 roku
 Dama pikowa – radziecki film w reżyserii Igora Maslennikowa z 1982 roku
 Dama pikowa – niemiecki film w reżyserii Celina Bleiweissa, oryg. Alles auf Pique Dame z 1986 roku
 Dama pikowa – amerykański film w reżyserii Briana Large'a, oryg. The queen of spades z 1999 roku